Кусмень — топоним в России:

 Кусмень — река в Новосибирской и Кемеровской областях.
 Кусмень — деревня в Тогучинском районе Новосибирской областях.